Název Bristol může znamenat:

 Bristol – město ve Spojeném království
 Bristol Aeroplane Company – bývalý významný britský výrobce letadel a leteckých motorů sídlící ve městě Bristol
 Bristol Cars – britský výrobce luxusních automobilů, dceřiná společnost Bristol Aeroplane Company, nezávislá od roku 1960
 HMS Bristol – název 6 lodí Royal Navy

lidská sídla v USA
 Bristol (Connecticut)
 Bristol (Florida)
 Bristol (Illinois)
 Bristol (Indiana)
 Bristol (Maine)
 Bristol (Maryland)
 Bristol (New Hampshire)
 Bristol (New York)
 Bristol (Pensylvánie)
 Bristol (Rhode Island)
 Bristol (Jižní Dakota)
 Bristol (Tennessee)
 Bristol (Texas)
 Bristol (Vermont)
 Bristol (Virginie)
 Bristol (Washington)
 Bristol (Wisconsin)

příjmení osob
 Horace Bristol – americký fotograf

budovy
 Bristol Palace – dům / hotel z roku 1891 v Karlových Varech